Tuplice – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, siedziba gminy Tuplice
 Tuplice – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie żarskim
 Tuplice – dawna gromada
 Tuplice – stacja kolejowa w Tuplicach, w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Tuplice Dębinka, Tuplice Barszcz